Экономи́ческий укла́д (экономический строй, экономическая формация) — тип хозяйства, основанный на определённой форме собственности на средства производства и соответствующие отношения в ходе этого производства.

Определение 
Согласно БСЭ общественно-экономический уклад — это целостная система производственных отношений определённого типа, образующая общественную форму производства.

Описание 
Тип хозяйствования (уклад, строй) в государстве или стране, основанный на определённой форме основной собственности на средства производства и соответствующие отношения в ходе этого производства.

Виды укладов 
Среди разных видов экономических укладов могут выделяться:  
 формационные уклады: первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический,  социалистический, коммунистический уклад;
 неформационные уклады: патриархальный (мелкое натуральное хозяйство) и мелкобуржуазный (мелкое товарное хозяйство) уклад;
 смешанные уклады (многоукладность).

Экономический строй общества может не быть ограничен одним экономическим укладом и, как правило, является многоукладной экономикой, где один из укладов доминирует и определяет характер социального строя и принадлежность к определённой общественно-экономической формации (так, в первой половине XIX века основными экономическими укладами в России были: феодально-крепостнический (господствующий), мелкотоварный (ремесленный) и активно развивавшийся капиталистический). Многоукладность экономики означает существование при данной экономической системе различных форм хозяйствования. 

Историк Юрий Семёнов объясняет связь между понятиями «общественно-экономический уклад», «способ производства» и «общественно-экономическая формация» следующим образом:

См. также 
 Экономическая система
 Способ производства
 Общественно-экономическая формация
 Производственные отношения
 Технологический уклад

Примечания 

Экономические системы